Селектор каналов — по принятой в СССР терминологии законченный, экранированный блок, включающий в себя узлы супергетеродинного телевизионного приёмного тракта, предшествующие усилителю промежуточной частоты (УПЧ), и вырабатывающий сигнал, готовый к подаче на этот усилитель. В англоязычных странах указанное устройство называется TV-tuner. Аналогичное по назначению устройство в составе УКВ ЧМ-радиоприёмника носит название УКВ-блока.

Классификация селекторов

По элементной базе 
 ламповые;
 полупроводниковые;
 полупроводниково-интегральные.

По принимаемым диапазонам 
 метровые;
 метровые с возможностью присоединения дециметрового селектора (при приёме в дециметровом диапазоне в метровом селекторе отключают гетеродин и переводят этот селектор в режим дополнительного усиления сигнала ПЧ, поступающего с дециметрового селектора);
 дециметровые;
 приставки-селекторы дециметровые (по сути — конвертеры, вместо сигнала ПЧ вырабатывают сигнал одного из метровых каналов, вместе с метровым селектором и трактом ПЧ получается приёмник двойного преобразования);
 всеволновые с раздельными антенными входами МВ и ДМВ;
 всеволновые с общим антенным входом;
 всеволновые с общим антенным входом и гипердиапазоном.

По способу настройки 
 с механическим дискретным переключением каналов и механической плавной точной подстройкой;
 с механическим дискретным переключением каналов и варикапной плавной точной подстройкой;
 с механической плавной настройкой по всему диапазону;
 с варикапной плавной настройкой по всему диапазону;
 с управлением по последовательной шине и встроенным синтезатором напряжения для варикапов.

Советские и постсоветские селекторы каналов

Серии ПТП 
Переключатель Телевизионных Программ (5 каналов нижней части метрового диапазона).

Серии ПТК 
Переключатель Телевизионных Каналов (12 каналов метрового диапазона)
 ПТК-38 
 ПТК-74
 ПТК-5
 ПТК-7
 ПТК-10Б
 ПТК-11Д (буква Д обозначает наличие входа для дециметрового селектора)

Серии ПТК-П (ПТКП) 
Переключатель Телевизионных Каналов Полупроводниковый
 ПТК-П
 ПТКП-ВЛ (для телевизора «Электроника ВЛ-100»)
 ПТК-П-2
 ПТК-П-3

Серии СК-М 
Селектор Каналов Метрового диапазона
 СК-М-15 (механическое переключение, аналогичное ПТК-11)
 СК-М-18
 СК-М-20
 СК-М-23
 СК-М-24
 СК-М-30

Серии СК-Д 
Селектор Каналов Дециметрового диапазона
 СК-Д-1
 СК-Д-20
 СК-Д-22
 СК-Д-24
 СК-Д-30

Серии П-СК-Д (ПСКД) 
Приставка-Селектор Каналов Дециметрового диапазона
 П-СК-Д-3
 П-СК-Д-5
 П-СК-Д-6

Серии СК-В (KS-V) 
Селектор Каналов Всеволновой (Kanalų Selektorius Visi bangų)
 СК-В-1
 СК-В-41 (KS-V-41)

Серии KS-H 
Kanalų Selektorius Hyperband
 KS-H-61
 KS-H-78
 KS-H-91
 KS-H-92
 KS-H-93
 KS-H-131
 KS-H-132
 KS-H-148

См. также 
 Устройство выбора программ

Источники 
 Бабук Г. В. Статья «Селектор каналов» в БСЭ.
 Шор К. Г. Селекторы телевизионных каналов на транзисторах. Издание второе, переработанное и дополненное. Массовая радиобиблиотека, выпуск № 822. М.:Энергия, 1973. 72 с., ил.
 Куртинайтис А. Селектор каналов СК-М-15. Радио, № 12, 1972, с. 40.
 Венцлова И. Селектор каналов с электронным управлением СК-М-18. Радио, № 2, 1974, с. 26.
 Плукас И. Малогабаритные селекторы каналов СК-М-20. Радио, № 10, 1974, с. 26.
 П. Диджиокас, П. Ленгвинас. СК-Д-20. Там же, с. 27.
 В. Декснис, Ю. Каменецкас. СК-В-1 — всеволновой селектор каналов с электронным управлением. Радио, № 2, 1975, с. 21.

Технологии телевидения
Детали машин и механизмов